(pouvant se traduire en français par « Génération Tuer ») peut faire référence à :

 Generation Kill, un livre du journaliste américain Evan Wright paru en 2004
 Generation Kill, une série télévisée américaine, adaptée du livre par David Simon et diffusée sur HBO en 2008
 Generation Kill, un groupe de musique américain